Сан Хосе Нумеро Дос има више значења:

 Сан Хосе Нумеро Дос (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хосе Нумеро Дос (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику